Zoran Corporation – firma produkująca układy scalone między innymi do obróbki obrazu. Siedziba firmy znajduje się w Sunnyvale, w Kalifornii.

Spółki notowane na NASDAQ
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Kalifornii
Sunnyvale